Mediapost est une filiale du groupe La Poste, spécialisée dans la communication de proximité (imprimés publicitaires, courrier adressé, SMS, email, référencement, etc.), appartenant à la branche Services-Courrier-Colis.

Historique 

En 1971, Delta Diffusion, filiale de Comareg, est créée pour exploiter un fonds de commerce de distribution de documents en boîte aux lettres.

En octobre 1987, La Poste crée Mediapost pour développer un concept : la diffusion de messages de publicité directe non adressés, ciblés par tournée de distribution. Une dizaine d’années plus tard en 1998, la société de portage Intra-Muros Communication devient une filiale à 100 % de Mediapost. L'année suivante, La Poste confie à Mediapost le pilotage de l’ensemble de l’activité Publicité Non Adressée (PNA). Parallèlement, le réseau de distribution de Delta Diffusion se réorganise en deux filières spécialisées, commerce et logistique.

Le , le rapprochement des activités de publicité en boîtes aux lettres du groupe La Poste, de Delta Diffusion (alors premier opérateur privé de publicité non adressée) et de Mediapost donne naissance à Mediapost. À la suite de cette opération, les autorités françaises de la concurrence demandent à La Poste qu’elle ouvre son réseau de distribution à ses concurrents.

En , Mediapost rachète Sogec, « spécialiste du marketing promotionnel, étendant ainsi son périmètre d’intervention dans la gestion de la relation client ». En , Mediapost prend le contrôle de Mediaprism, groupe de communication intégré au service des marques et des associations. Le groupe Mediapost est créé six mois plus tard. 

Le , l'ARCEP autorise Mediapost à distribuer du courrier.

En 2012, le groupe fait l'acquisition de MixCommerce (agence e-commerce), Adverline (régie publicitaire en ligne, édition de sites web, hébergement de sites et micropaiement) et de Cabestan (spécialisé dans les plateformes de routage, la gestion de campagnes e-mail et les prestations ). En , le groupe Mediapost devient Mediapost Communication.

En , Mediapost entre au capital de la société Dolmen, une start-up bretonne spécialisée dans le marketing digital local.

Le , la régie Mediapost Publicité intègre Mediapost.

Activité 

Les prestations de communication de proximité vendues par Mediapost aux annonceurs s'articulent autour de 4 thématiques principales, le conseil data et ciblage clients (géomarketing, location de fichiers, nettoyage et enrichissement de base de données, etc.) ; la communication en boîtes aux lettres (imprimés publicitaires, flyers, prospectus, magazines institutionnels, etc.) ; la communication digitale (référencement web, SMS, e-mailing, etc.) et la communication événementielle (street marketing, PLV, etc.) Avec Solutions Print, Mediapost vend également des propositions de création et d’impression de supports de communication.

La société dispose d'un siège social installé à Lyon et d'un siège administratif à Montrouge. Mediapost emploie  salariés en France (dont  distributeurs) et a réalisé un chiffre d’affaires de  millions d’euros en 2015. L'entreprise distribue 10 milliards d’objets (imprimés et échantillons) par an.
Mediapost compte par ailleurs près de 250 sites répartis sur dix directions régionales dans l'hexagone, des plateformes de distribution et des plateformes de mécanisation qui assemblent des imprimés publicitaires ensuite distribués.

Gouvernance 
Le comité exécutif regroupe un président, une directrice générale et des directeurs généraux adjoints.

 Président : Arnaud Tomasi
 Directrice générale : Karine Laravoire

Procès

Condamnations  
La société a été condamnée par le conseil de prud'hommes de Brest en  à verser  au total à 15 salariés et en  à verser un total de  à neuf salariés , pour ne pas avoir payé ses employés au prorata des heures de travail qu'ils avaient réellement effectuées pour l'entreprise. Ce qui fait que les distributeurs étaient payés largement en dessous du SMIC. Elle a également été condamnée en  par le conseil de prud'hommes de Guingamp, et le  par le conseil des prud'hommes de Nantes à verser  à trente-trois salariés pour entre autres rappels de salaire, des contrats de travail non-conformes, des licenciements sans cause réelle et sérieuse.

Historique des contentieux 
: Mediapost.
Or, le , entre autres dates, Delta Diffusion a été condamné à de fortes amendes, de  et , pour « travail dissimulé », le PDG de la société étant au surplus condamné à 3 mois de prison avec sursis. Un an plus tard, l'entreprise Delta diffusion fusionne au profit de Mediapost qui continue ainsi avec les mêmes employés que Delta.

À la création de Mediapost, les contentieux avec les distributeurs ont été pris en compte au cas par cas pour être réglés par la société.

Une convention collective nationale est mise en œuvre afin de motiver une représentativité syndicale par une démocratie sociale et accord de branche sans pourtant apporter des solutions effectives aux conditions de travail des distributeurs. Mediapost respecte effectivement les accords et les conventions réglementant le métier de distributeur signés et approuvés par les syndicats. Mais, les personnes qui la dénoncent et les distributeurs qui ont gagné les procès dont les plus gros gains viennent des conclusions de l'Union des salariés de la distribution directe et des activités postales (USDDAP), rejettent cette convention et ces accords puisqu'ils ne respectent pas le Code du travail.

Notes et références

Liens externes 
 

Entreprise de logistique ayant son siège en France
Groupe La Poste